Březno, comune mercato del distretto di Mladá Boleslav, in Boemia Centrale
Březno, comune del distretto di Chomutov, nella regione di Ústí nad Labem